Ć, ć (C с акутом) — буква расширенной латиницы. Происходит из польского алфавита, в современном польском языке обычно встречается в конце слова.

Использование 
В польском, силезском, верхнелужицком, нижнелужицком, а также в гаевице обозначает палатальный звук  (мягкое Ч), соответствующий в кириллице букве Ч (только в русском языке) либо букве Ћ (в сербском языке).

В белорусской латинице обозначает звук .

В западногерманском вилямовском языке, который используется немецкой этнографической группой в Польше в городе Вилямовице, символ находится на 5 строчке алфавита.
 
В ладинском языке знак представляет [tʃ], если ему предшествует [ʃ] (например, desćiarié, [deʃtʃariˈe]).

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Польский алфавит